Lorna Doone hace referencia a una novela y sus adaptaciones a películas:

 Lorna Doone, novela de Richard Doddridge Blackmore .
 Lorna Doone, película de 1911.
 Lorna Doone, película de 1922.
 Lorna Doone, película de 1951.
 Lorna Doone, película de 2000.